Игинка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Игинка — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
 Игинка — деревня в Троснянском районе Орловской области.

Река 
 Игинка — река в Красноярском крае, приток Кемчуга.